

Patronyme 

Toutes les personnes ci-dessous descendent d'Omedeo Tasso.
 François de Taxis (1459-1517), organisateur du premier service postal européen.
 Maphe de Taxis (†1535), maître général des postes en Espagne.
 Barbe de Taxis,  abbesse de l'abbaye de la Cambre.
 Simon de Taxis (†1563), intendant des postes à Milan. 
 Jean Baptiste de Taxis (1470-1541), successeur de François de Taxis
 Raymond de Taxis (1515-1579), maître général des postes en Espagne et le père de Juan de Tassis y Acuña.
 Roger de Taxis (1513-1593), prévôt de Louvain et chancelier de l'université de Louvain.
 Jean-Baptiste II de Taxis (1530-1610) (fils de Jean Baptiste de Taxis), conseiller d'État et ambassadeur du roi Philippe III d'Espagne
 Jean Taxis (1648-1714), homme d'affaires français.
 La Maison de Thurn und Taxis
 David de Taxis, maître général des postes pour les correspondances entre Vienne et Bruxelles, il est relevé de ses fonctions à cause de ses origines vénitiennes pendant la quatrième guerre d'Italie., il est remplacé par son oncle François de Taxis.
 Louis Foy Duprat-Taxis (1754-1833), auteur du fameux manuscrit Duprat-Taxis

Fiction 
 Dmitri Desgoffe und Taxis est le nom du personnage joué par Adrien Brody dans The Grand Budapest Hotel
 Paul von Taxis, nom d'un personnage du film Celles qui aimaient Richard Wagner
 Paul von Taxis, nom d'un personnage du manga Ludwig II de You Higuri
 Taxis est le nom du capitaine de la garde de Thoas dans la pièce de théâtre Oreste et Pylade de François-Joseph de Lagrange-Chancel
 Taxis est le nom du Grand-Eunuque, ministre du harem et maréchal du palais du roi Pausole dans le roman Les Aventures du roi Pausole de Pierre Louÿs, dans le film Les Aventures du roi Pausole de Alexis Granowsky et enfin dans l'opérette Les Aventures du roi Pausole de Arthur Honegger
 Le duc et la duchesse Sanseverina-Taxis sont des personnages de la Chartreuse de Parme de Stendhal.
 Don Raymond de Taxis est un des personnages de l'œuvre de Friedrich Schiller, intitulé Don Carlos, infant d'Espagne inspiré de Raymond de Taxis.
 Hubertus von Taxis est un personnage de la série italienne Un ciclone in famiglia.

Autre 
 Taxis est la forme plurielle du véhicule automobile avec chauffeur qui transporte des passagers.
 Tour et Taxis est un ancien et vaste site industriel bruxellois.
 Taxis du verbe grec τάσσω (tássô) « arranger », désigne une pression exercée avec la main pour réduire une tumeur herniaire.
 Taxis désigne une unité de l'armée de la Grèce antique commandé par un .
 Taxis désigne la hiérarchie propre aux eunuques dans l'Empire byzantin aux  et  siècles
 Taxis est l'Ordonnance selon les Grecs, un des grands principe qui régissent l'architecture selon Vitruve.
 Taxis est le nom d'une rivière, affluent de la rivière Miramichi située au Nouveau-Brunswick
 Thurn und Taxis est le nom d'une bière allemande.

Notes et références 

Homonymie de patronyme